D’Aubusson ist der Familienname folgender Personen:

 François d’Aubusson de La Feuillade (1631–1691), französischer Militär
 Georges d’Aubusson de La Feuillade (1609–1697), Geistlicher der katholischen Kirche
 Louis d’Aubusson, duc de La Feuillade (1673–1725), französischer Militär
 Pierre d’Aubusson (auch: Petrus Albussanus; 1423–1503), Großmeister des Johanniterordens und römisch-katholischer Kardinal